Bernis kan syfta på följande:

Bernis, Gard – en kommun i Frankrike
François-Joachim de Pierre de Bernis (1715–1794), en fransk kardinal
Francisco Bernis (1916–2003, en botaniker